Château de Fargues est le nom porté par différents châteaux en France :
 le château de Fargues situé sur la commune de Vitrac, dans le département du Cantal,
 le château de Fargues situé sur la commune de Fargues, dans le département de la Gironde,
 le château de Fargues situé sur la commune du Pontet, dans le département du Vaucluse.